Hawa peut faire référence à :

Patronyme 

 Raymonda Hawa-Tawil (1940-), femme de lettres et journaliste palestinienne.

Toponyme 

 Mosquée El Hawa, un monument religieux et lieu de culte tunisien ;
 Qubbet el-Hawa, colline rocheuse située sur la rive ouest du Nil en Égypte.

Titres 

 Hawa, un roman de l'écrivain marocain Mohamed Leftah (2010) ;
 Hawa, un film indien de Guddu Dhanoa (2003) ;
 Hawa, un film bangladais de Mejbaur Rahman Sumon (2022) ;
 Hawa, un film français de Maïmouna Doucouré (2022) ;
 Naouret El Hawa, série télévisée dramatique tunisienne (depuis 2014).

Divers 
 Jamrat El Hawa, période de l'année s'étendant, selon le calendrier berbère utilisé traditionnellement pour les récoltes, du 20 au .